Регинхард — мужское имя. Известные носители:
 Регинхард — епископ Страсбурга (874—888)
 Регинхард — епископ Льежа (1025—1037)
 Регинхард Зигбургский (умер 4 ноября 1105) — аббат монастыря Святого Михаила в Зигбурге
 Регинхард фон Абенберг — епископ Вюрцбурга (1171—1186)